Lindvall ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Lindvall (* 1979), US-amerikanisches Modell
 Axel Lindvall (1852–1931), schwedischer Politiker
 August Lindvall (1862–1935), schwedischer Architekt  
 Carl August Lindvall (1829–1918), schwedischer Schiffbauer  
 Gudrun Lindvall (* 1948), schwedische Politikerin (Miljöpartiet)  
 Gustav Lindvall (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler  
 Jan Lindvall (* 1950), norwegischer Skilangläufer
 Jonas Lindvall, schwedischer Architekt und Designer
 Jöran Lindvall (* 1939), schwedischer Architekt  
 Lars Lindvall (* 1962), schwedischer Jazzmusiker
 Olle Lindvall (* 1946), schwedischer Neurologe  

Siehe auch:
 Lindwall